Eyeless in Gaza steht für:

 Eyeless in Gaza, Originaltitel von Geblendet in Gaza, Roman von Aldous Huxley (1936)
 Eyeless in Gaza (Fernsehserie), britische Fernsehserie (1971)
 Eyeless in Gaza (armenische Band), eine Funeral-Doom-Band
 Eyeless in Gaza (britische Band), eine New-Wave-Band